pode referir-se:
 Tração (física) — força aplicada a um corpo
 Tração (transportes) — força necessária ao deslocamento de um veículo
 Tração animal
 4x4 — tração às quatro rodas

 Ensaio de tração

Desambiguação